La Guerre est un tableau d’Henri Rousseau (1894).
 La Guerre est un tableau du peintre suisse Arnold Böcklin (1896).
 La Guerre est un tableau de Pierre Albert-Birot (1916).
 La Guerre () est le titre de plusieurs œuvres d'Otto Dix :
 Der Krieg, portfolio de cinquante eaux-fortes (1924) ;
 La Guerre, triptyque (1929-1932).
 La Guerre est un tableau de Marc Chagall (1943).
 La Guerre est un tableau de Marc Chagall (1964-1966).
À la Guerre est un tableau du peintre russe Constantin Savitsky daté de 1888.

Film 
 La Guerre (Rat) est un film de science-fiction yougoslave de Veljko Bulajić (1960).
 La Guerre (Voïna) est un film russe d'Alekseï Balabanov (2002).

Littérature 

 La Guerre est un roman français de J. M. G. Le Clézio (1970).
 La Guerre est un roman français de Philippe Dagen (1996).

Voir aussi 
 En guerre un film coécrit, coproduit et réalisé par Stéphane Brizé, sorti en 2018